Graaf Emile Henri d'Oultremont (Nieuwkuijk, 5 april 1831 - Brussel, 16 maart 1896) was een Belgisch senator.

Levensloop
Emile d'Oultremont was de derde van de veertien kinderen van graaf Ferdinand d'Oultremont (1797-1868) en Isabelle Bonham (1808-1872). Een van zijn jongste broers was Adrien d'Oultremont.

Hij werd in Noord-Brabant geboren in april 1831, wat er op wijst dat zijn ouders nog aarzelden tussen hun trouw aan het Nederlandse vorstenhuis en hun verlangen naar hun residenties in het afgescheurde België terug te keren.

Hij werd kavalerieofficier en trouwde in 1860 met barones Juliette Tahon de la Motte (1837-1912). Ze kregen zeven kinderen die allen geboren werden in Gondreghem, de gemeente waar hij een landgoed bezat en waar hij ook burgemeester werd.

In 1884 werd hij tot senator verkozen voor het arrondissement Aat. Hij bekleedde dit mandaat tot aan zijn dood en werd toen opgevolgd door Adhémar d'Oultremont.

Literatuur
 Paul VAN MOLLE, Het Belgisch parlement, 1894-1972, Antwerpen, 1972
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1995, Brussel, 1995

Belgisch senator
Emile
Burgemeester van een voormalige Waalse gemeente
Oultremont, E